Sezon 1977/78 2. Fußball-Bundesligi - 4. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich po 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do nowej Amateur-Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1977/78 występowało 20 drużyn.
 
 * Bonner SC (16 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze Nord i w sezonie 1977/78 będzie występował w Amateurlidze Mittelrhein (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu Union Solingen utrzymał się w 2. Bundeslidze Nord (1. SC Göttingen 05 (17 miejsce) i Wacker 04 Berlin (18 miejsce) zrezygnowały z gry w 2. Bundeslidze 1977/78).

 ** Przed sezonem TuS Bremerhaven 93 (mistrz Amateur-Oberligi Nord) połączył się z klubem OSC Bremerhaven i od sezonu 1977/78 będą występowały jako OSC Bremerhaven.

Tabela 

 Arminia Bielefeld awansowała do Bundesligi 1978/79.
 Rot-Weiss Essen przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1978/79.
 Schwarz-Weiss Essen, OSC Bremerhaven, 1. FC Bocholt i SC Herford spadły do nowej Amateur-Oberligi 1978/1979.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1977/78 występowało 20 drużyn.

 * Röchling Völklingen (16 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze Süd i w sezonie 1977/78 będzie występował w Amateurlidze Saarland (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu FK Pirmasens utrzymał się w 2. Bundeslidze Süd.

Tabela 

 SV Darmstadt 98 awansował do Bundesligi 1978/79.
 1. FC Nürnberg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1978/79.
 FK Pirmasens, Kickers Würzburg, VfR Bürstadt i Bayern Hof spadły do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

Baraż o awans do Bundesligi 

 1. FC Nürnberg wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1978/79.
 Rot-Weiss Essen przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1978/79.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

1 runda Grupa Nord 

 Holstein Kiel awansował do fazy grupowej baraży o awans do 2. Fußball-Bundesligi 1978/79.
 1. FC Paderborn został przeniesiony do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

2 runda (Grupowa)

Grupa Nord A 

 Viktoria Köln i DSC Wanne-Eickel awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1978/79.
 VfL Wolfsburg i 1. SC Göttingen 05 zostały przeniesione do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

Grupa Nord B 

 Wacker 04 Berlin i Holstein Kiel awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1978/79.
 OSV Hannover i Olympia Bocholt zostały przeniesione do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

Grupa Südwest 

 Borussia Neunkirchen awansowała do 2. Fußball-Bundesligi 1978/79.
 TuS Neuendorf i 1. FSV Mainz 05 zostały przeniesione do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

Grupa Baden-Württemberg 

 SC Freiburg awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1978/79.
 SSV Ulm 1846, SSV Reutlingen 05 i FV 09 Weinheim zostały przeniesione do nowej Amateur-Oberligi 1978/79.

Awans bez baraży

Zobacz też 
 Bundesliga 1977/78
 Amateurliga 1977/78

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w Niemczech
1978 w Niemczech